Schneyer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schneyer (* 1968), deutscher Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Bertha Schneyer (geb. Trebsdorf; 1830–1912), Wohltäterin der thüringischen Stadt Gotha
 Johannes Baptist Schneyer (1908–1979), deutscher römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Schneier